Das AEGON International 2009 der Damen war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 13. bis 20. Juni 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Caroline Wozniacki und Virginie Razzano, das Wozniacki in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Oqgul Omonmurodova und Ai Sugiyama in zwei Sätzen gegen Samantha Stosur und Rennae Stubbs.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Eastbourne